Bistum Koforidua ist

 der Name eines anglikanischen Bistums; siehe Bistum Koforidua (anglikanisch)
 der Name eines römisch-katholischen Bistums; siehe Bistum Koforidua (römisch-katholisch)